Le terme partenaire qui désigne un associé dans le cadre d'un jeu, d'un sport, d'un projet économique ou politique ou de relations sexuelles (chez l'homme ou chez les animaux) est utilisé notamment dans les contextes suivants :

 partenaire (économie)
 en politique linguistique, langue partenaire, langue qui coexiste avec la langue française et avec laquelle sont aménagées des relations de complémentarité et de coopération fonctionnelles dans le respect des politiques linguistiques nationales
 partenaire, nom donné à des personnes ayant conclu un PACS
 partenaire amoureux
 complexe majeur d'histocompatibilité et choix du partenaire sexuel

Titre d'œuvre 
 La Partenaire (Violenza al sole - Una estate in quattro), film italien de Florestano Vancini sorti en 1968.

Voir aussi 
 Partenaire particulier, groupe musical français de variété pop électronique new wave.